Les Deinocheiridae (en français deinocheiridés) sont une famille éteinte de dinosaures théropodes du clade des ornithomimosauriens, les « dinosaures-autruches ». Ils ont vécu en Chine et en Mongolie au cours du Crétacé depuis lAlbien jusqu'à l'extinction massive de la fin du Crétacé intervenue il y a environ  (millions d'années).

Cette famille a été érigée par les paléontologues Halszka Osmólska &  en 1970 pour y placer le genre Deinocheirus décrit la même année.

Caractéristiques 
Les deinocheiridés sont des ornithomimosauriens évolués de taille généralement moyenne, de l'ordre de  de longueur totale, avec cependant une exception notable, le genre Deinocheirus découvert en Mongolie qui est le plus grand ornithomimosaurien connu avec une taille de  de long et un poids de plus de , ses bras mesuraient jusqu'à  de long et étaient terminés par des griffes courbées de  de longueur.

Cette morphologie lourde portée par des pieds aplatis, adaptée à une vie en milieu marécageux est très différente de celle des autres deinocheiridés qui ont une morphologie légère, avec des os creux et de fortes et longues pattes arrière adaptées à la course.

Les deinocheiridés sont caractérisés par des museaux terminés par un bec dépourvu de dents, un caractère dérivé que l'on retrouve aussi chez l'autre taxon d'ornithomimosauriens évolués : la famille des ornithomimidés.

Classification 
Le cladogramme établi en 2014 par Yuong-Nam Lee, Rinchen Barsbold, Philip J. Currie, Yoshitsugu Kobayashi, Hang-Jae Lee, Pascal Godefroit, François Escuillié et Tsogtbaatar Chinzorig évalue les principaux genres (les mieux documentés) d'ornithomimosauriens. Il montre la place des Deinocheiridae parmi les ornithomimosauriens avec le genre Beishanlong en position  basale, en amont du groupe frère constitué des genres Garudimimus et Deinocheirus :

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Liste des dinosaures
 Liste de clades des reptiles disparus
 Ornithomimosauria

Notes et références 

Ornithomimosauria
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Crétacé
Paléontologie en Chine
Paléontologie en Mongolie
Taxon fossile décrit en 1970